Antelope (Dakota do Sul)
Antelope (Montana)
Antelope (Oregon)
Antelope Hills
Antelope Valley-Crestview

Desambiguações de topônimos